Леонид Тоцкий:
 Тоцкий, Леонид Григорьевич (1932—2022) — украинский художник и реставратор.
 Тоцкий, Леонид Иванович (род. 1967) — российский шахматист, гроссмейстер (2000).